Thierry VI peut désigner :
 Thierry VI de Hollande (~1114-1157), comte de Hollande de 1121 à 1157 ;
 Thierry VI de Clèves (~1226-1275), comte de Clèves de 1260 à 1275.